Незнайка в Солнечном городе:

 Незнайка в Солнечном городе — роман-сказка Николая Носова.
 Незнайка в Солнечном городе — сказка-водевиль Николая Носова, инсценировка по мотивам одноимённого романа-сказки.
 Незнайка в Солнечном городе — советский кукольный мультфильм 1976 года по одноимённой книге.

См. также 

 Незнайка на Луне (значения)